Boisselier ist Französisch für „Holzwarenhändler“ und der Familienname folgender Personen:

 Jean Boisselier (1912–1996), französischer Archäologe
 Jeremias Theodor Boisselier (1826–1912), Reichsoberhandelsgerichtsrat und deutscher Reichsgerichtsrat
 Julien Boisselier (* 1970), französischer Schauspieler